Berzosa del Lozoya är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Berzosa del Lozoya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Berzosa del Lozoya är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Berzosa del Lozoya. Runt Berzosa del Lozoya är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Buitrago del Lozoya,  km väster om Berzosa del Lozoya. I omgivningarna runt Berzosa del Lozoya 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid